George King (1771-1839),  comte de Kingston, un noble irlandais ;
 George Gordon King (1807-1870), un homme politique aux États-Unis ;
 George Edwin King (1839-1901), un homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 George King (1840-1909), un botaniste britannique ;
 George King (1899-1966), un réalisateur britannique ;
 George King (1928-2006), un basketteur américain ;
 George King (né en 1994), un joueur américain de basket-ball.